CROBEX — ключевой хорватский фондовый индекс, рассчитывающийся на Загребской фондовой бирже. По состоянию на 2017 год в индекс входит 25 компаний. Вес каждого элемента определяется исходя из его капитализации, но не может превышать 20 %.

История 
Индекс начал рассчитываться с 1 сентября 1997 года, однако, за базовое значение в 1000 пунктов принято состояние индекса на 1 июля 1997 года.

Максимум был достигнут в апреле 2007 года на уровне 4500 пунктов.

Компоненты 
Компоненты индекса по состоянию на 13 апреля 2017 года:

Примечания

Ссылки 
 Информация о индексе на официальном сайте биржи 

Европейские фондовые индексы
Экономика Хорватии